Rai Sport – emittente televisiva italiana del gruppo Rai.
 Rai Sport 2 – emittente televisiva italiana del gruppo Rai.
 Rai Sport – struttura della Rai.
 Rai Sport Notizie –  rubrica televisiva sportiva della Rai.